Hand of Fate steht für:

 Hand of Fate (Film), gambischer Film aus dem Jahr 2013
 Hand of Fate (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2015
 einen dänischen Stummfilm aus dem Jahr 1922, siehe Præsten i Vejlby